Василий Колычёв:
 Колычёв, Василий Григорьевич Лошак — родоначальник ветви Лошаковы-Колычёвых.
 Колычёв, Василий Петрович (ум. 1797) — русский писатель.
 Колычёв, Василий Фёдорович — воевода при Иване Грозном.